HPP puede referirse a:
 Head Phones President, grupo de Nu metal japonés.
 Hipertensión pulmonar persistente, estado fisiopatológico caracterizado por el mantenimiento de una presión arterial elevada de forma anormal en la circulación pulmonar después del nacimiento.
 Procesado de alimentos por altísima presión (High Pressure Processing), un método para el procesado de alimentos.